Andy Murray era il detentore del titolo, ma non ha potuto partecipare a causa di un infortunio.

In finale Jack Sock ha sconfitto Filip Krajinović con il punteggio di 5–7, 6–4, 6–1.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Rafael Nadal (quarti di finale, ritirato)
 Roger Federer (ritirato)
 Marin Čilić (quarti di finale)
 Alexander Zverev (secondo turno)
 Dominic Thiem (terzo turno)
 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 David Goffin (terzo turno)
 Pablo Carreño Busta (secondo turno)
 John Isner (semifinale)

 Sam Querrey (secondo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Kevin Anderson (secondo turno)
 Juan Martín del Potro (quarti di finale)
 Roberto Bautista Agut (terzo turno)
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Jack Sock (campione)
 Lucas Pouille (terzo turno)

Qualificati 

  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)

<li> Borna Ćorić (secondo turno)
<li> Filip Krajinović (finale)
 João Sousa (secondo turno)

Lucky loser

  Peter Gojowczyk (secondo turno)

 Evgenij Donskoj (primo turno)

Wild card 

  Julien Benneteau (semifinale)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

 Nicolas Mahut (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rolex Paris Masters 2017